El municipio de Crate (en inglés: Crate Township) es un municipio ubicado en el condado de Chippewa en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 211 habitantes y una densidad poblacional de 2,27 personas por km².

Geografía 
El municipio de Crate se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.12 km², de la cual 93,1 km² corresponden a tierra firme y (0,03 %) 0,02 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 211 personas residiendo en el municipio de Crate. La densidad de población era de 2,27 hab./km². De los 211 habitantes, el municipio de Crate estaba compuesto por el 97,16 % blancos, el 2,84 % eran de otras razas. Del total de la población el 5,69 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Chippewa (Minnesota)